Франче́ско Манчи́ни ():
  (1672—1737) — итальянский композитор.
 Манчини, Франческо (1679—1758) — неаполитанских живописец академического направления.
 Манчини, Франческо (1830—1905) — неаполитанский живописец-пейзажист.
 Манчини, Франческо (Франко; 1968—2012) — итальянский футболист, вратарь.